język boano (centralnomolukański)
 język boano (celebeski)